Критична температура е тази температура, при която плътността и налягането на наситената пара стават максимални, а на течността, намираща се в динамично равновесие с парата, става минимална.

С други думи това е температурата, при която изчезва, размива се границата между течната фаза и газовата фаза.

Ако температурата е над критичната за съответното вещество, то парите му не могат да се втечнят при никакво налягане. Тоест, над критичната температура веществото се държи като газ.

Химия
Термодинамика